Barbiquejo puede referirse a:
 Barbiquejo (náutica). El cabo grueso con que se sujeta el palo de bauprés por dos o tres puntos en unos agujero. Término marítimo poco usual.

 Barbiquejo. Cinta o correa que sujeta una prenda de cabeza, sombrero o casco, por debajo de la barbilla, a veces conocida también como barbuquejo o barboquejo.

 Barbiquejo. Una especie de ave.

Referencias

Enlaces externos 
 Imágenes de barbiquejos.